Tilke ist der Familienname folgender Personen:

Hermann Tilke (* 1954), deutscher Rennfahrer und Bauingenieur
Max Tilke (1869–1942), deutscher Künstler und Trachtenforscher